Mount Darwin (Andes), berg in de Andes
 Mount Darwin (Antarctica)
 Mount Darwin (Californië), berg in Californië
 Mount Darwin (Tasmanië)
 Mount Darwin (Zimbabwe), plaats in Zimbabwe